Чжань Юнжань і Chia-jung Chuang були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Андрея Ехрітт-Ванк і Тамарін Танасугарн.

Марина Еракович і Міхаелла Крайчек виграли титул, перемігши у фіналі пару Ліга Декмеєре і Анджелік Кербер з рахунком 6–3, 6–2.

Сіяні пари 
Перша сіяна пара без боротьби виходить у друге коло.

Сітка

Посилання 
Draw 

2008
Ordina Open